Га́мильтон () — город на Северном острове Новой Зеландии, центр региона Уаикато (). Население города составляет 203 400 человек (данные на 2010 год).

Город расположен по обеим берегам крупнейшей реки Новой Зеландии Уаикато. На языке коренного населения страны город именуется Кирикирироа (маори: Kirikiriroa).

В городе расположен один из крупнейших университетов страны Университет Уаикато (), в нём и других профессиональных учебных заведениях города обучается около 25 000 человек.

Город является крупнейшим железнодорожным узлом страны и одним из важнейших транспортных узлов. В городе расположено крупнейшее авиастроительное предприятие страны — Пасифик Аэроспейс (), выпускающее комплектующие части для лидеров мирового самолётостроения Boeing и Airbus SAS и лёгкие самолёты.

Природные условия 
В городе умеренный влажный климат, количество осадков составляет порядка 1184 мм в год. По утрам зимой часты густые туманы, нередко затягивающиеся до позднего утра. Максимальная температура днем варьируется от 22°-26 °C в январе и феврале, до 10°-15°С в июле и августе. Летом температура иногда поднимается до 30°, а ясным зимним днем может опускаться до отметки −5°. В Гамильтоне снег не выпадает.

За исключением невысоких холмов вокруг Университета Уаикато, озера Гамильтон к западу от города и протяженной сети оврагов, местность в городе относительно равнинная.

Население 
Гамильтон является быстрорастущим городом с населением, превышающим 203 тысяч человек, и 1,5 миллионным населением в радиусе 250 км (40 % населения всей Новой Зеландии).

Города-побратимы 
  Сакраменто, Калифорния, США
  Сайтама, Сайтама, Япония
  Уси, Цзянсу, Китай
  Чильян, Био-Био, Чили

Известные уроженцы и жители 
 Джудит Коллинз, юрист, политик, министр.
 Джасинда Ардерн, политик, член Лейбористскую партию. Премьер-министр Новой Зеландии с 2017 по 2023 годы.
 Фиона Джексон, каскадёр.
 Джиллиан Уайтхед, композитор.
 Хоуден Генли, автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
 Джейк и Зейн Робертсон, бегуны, обладатели национальных рекордов в беге на 10000 метров (Jake Robertson) и марафоне (Zane Robertson).
 Джордж Симпкин, регбийный тренер.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города
 Городское издание Уаикато Таймс
 Университет Уаикато
 Политехнический Институт Уаикато
 Погода в Гамильтоне
 Карта города 
 Независимый информационный сайт

Уаикато (регион)
Гамильтон (Новая Зеландия)